Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 augustus 2014.

Mannen 08